Cupa Rusiei (Rusă: Кубок России); cunoscută ca Cupa Rusiei Rambler) este o competiție de fotbal ținută anual de cătr Uniunea de Fotbal a Rusiei pentru clubui de fotbal profesioniste.

Participare 
Toate cluburile din Prima Ligă Rusă, Prima Divizie Rusă și A Doua Divizie Rusă și o parte din cluburile de fotbal amator participă în Cupa Rusiei.

Sistemul Competițional 
Sistemul competițional este prin eliminări. Echipele din A Doua Divizie încep de la 1/512, 1/256, sau 1/128 stagiul final, depinzând de numărul de echipe din a Doua Divizie. Prima divizie intră în competiție în runda finală 1/32 , iar Prima Ligă Rusă în 16-imi. Toate partidele sunt ținute într-o singură manșă. Finala este jucată într-o singură manșă în Moscova.Meciurile din prima rundă se desfășoară deobicei în aprilie, finala fiind jucată următorul an în mai. Fiecare Cupă a Rusiei durează mai mult de un an.

Finale 
Cupa Rusiei s-a jucat din 1992. Următoarele scoruri au fost înregistrate în finale:

Performanțele Cluburilor

Câștigătoare

Pierdante

Semifinale
 Echipele care au jucat cel puțin o semifinală în Cupa Rusiei.

Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe semifinale.

Curiozități 
FC Terek Groznîi este singura echipă care a câștigat cupa din postura de echipa din A Doua Divizie a Rusiei.

Vezi și 
 Prima Ligă Rusă
 Supercupa Rusiei

Legături externe

 Rusia - Lista cu echipele care au câștigat cupa - rsssf.com
 Cupa Rusiei - weltfussball.de

Cupa Rusiei
Cupe naționale de fotbal
Rusia